Iwaki může být:

 Iwaki (Fukušima) – město v japonské prefektuře Fukušima
 Iwaki (Akita) – město v japonské prefektuře Akita
 Iwaki (Aomori) – město v japonské prefektuře Aomori
 Iwaki (řeka) – řeka v Japonsku
 Iwaki (sopka) – sopka v Japonsku
 provincie Iwaki – název starší provincie v Japonsku

Reference